Менло Парк — название нескольких городов.

 Менло-Парк — город в округе Сан-Матео, штат Калифорния, США.
 Менло-Парк (Нью-Джерси) — деревушка, в которой жил Томас Эддисон.
 Менло-Парк (Претория) – пригород Претории в Южно-Африканской Республике.

См. также 
Менлох - деревня в Ирландии.